Coulombs puede referirse a: 

 El plural de culombio (también llamado «coulomb»), la unidad derivada del sistema internacional para la medida de la carga eléctrica.
 Coulombs (Calvados), comuna situada en el departamento de Calvados (Francia).
 Coulombs (Eure y Loir), comuna situada en el departamento de Eure y Loir (Francia).